L'architecture coloniale désigne les différents styles architecturaux développé dans l'ensemble des colonies d'empires européens et de leurs possessions d'outre-mer, passées ou actuelles, d'après le modèle du pays colonialiste d'origine. 

Ce type d'architecture concerne les périodes modernes et contemporaines, particulièrement dans les colonies anglaises, françaises, espagnoles, portugaises et néerlandaises.

Dans les anciens territoires français de l’Amérique tropicale, l'architecture des maisons coloniales s'est adaptée au climat avec l’apparition de galeries et de persiennes.

Au Maroc, la colonisation a introduit des éléments architecturaux qui se sont heurtés à la tradition autochtone bien que Blanco Izaga ait récupéré des éléments berbères.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Liens 
 Architecture de l'Amérique coloniale
 Architecture coloniale néerlandaise
 Architecture coloniale néerlandaise en Afrique du Sud
 Maison de maître des habitations coloniales
Style renouveau colonial espagnol
 Architecture cubaine
 :Catégorie:Architecture coloniale française

Colonialisme
Histoire de l'architecture